Hylarana — рід земноводних родини Жаб'ячі ряду Безхвості. Має 87 видів.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 3 до 8 см. Голова невелика, морда здебільшого загострена. Очі середнього розміру, у деяких видів витришкуваті, опуклі. Зіниці округлі. Тулуб стрункий. Пальці без плавательних перетинок. Вони доволі довгі, особливо другий. Забарвлення переважно салатного, зеленого, оливкого, коричневого кольору із світлими відтінками. Уздовж боків проходять смуги різних кольорів: від коричневого до жовтого або бежевого.

Спосіб життя 
Полюбляють стоячі водойми, перш за все болота, ставки, стариці. Активні вночі. Живляться різними безхребетними.

Це яйцекладні амфібії.

Розповсюдження 
Мешкають у східній та екваторіальній Африці, Південній, Південно-Східній Азії, північній Австралії.

Види 
 Hylarana albolabris (Hallowell, 1856)
 Hylarana albotuberculata (Inger, 1954)
 Hylarana amnicola Perret, 1977
 Hylarana arfaki (Meyer, 1875)
 Hylarana asperrima Perret, 1977
 Hylarana attigua (Inger, Orlov & Darevsky, 1999)
 Hylarana aurantiaca (Boulenger, 1904)
 Hylarana aurata (Günther, 2003)
 Hylarana banjarana (Leong & Lim, 2003)
 Hylarana baramica (Boettger, 1900)
 Hylarana celebensis (Peters, 1872)
 Hylarana chalconota (Schlegel, 1837)
 Hylarana chitwanensis (Das, 1998)
 Hylarana crassiovis (Boulenger, 1920)
 Hylarana cubitalis (Smith, 1917)
 Hylarana daemeli (Steindachner, 1868)
 Hylarana darlingi (Boulenger, 1902)
 Hylarana debussyi (Van Kampen, 1910)
 Hylarana elberti (Roux, 1911)
 Hylarana erythraea (Schlegel, 1837)
 Hylarana eschatia (Inger, Stuart & Iskandar, 2009)
 Hylarana everetti (Boulenger, 1882)
 Hylarana faber (Ohler, Swan & Daltry, 2002)
 Hylarana florensis (Boulenger, 1897)
 Hylarana fonensis (Rödel & Bangoura, 2004)
 Hylarana galamensis (Duméril & Bibron, 1841)
 Hylarana garoensis (Boulenger, 1920)
 Hylarana garritor (Menzies, 1987)
 Hylarana glandulosa (Boulenger, 1882)
 Hylarana gracilis (Gravenhorst, 1829)
 Hylarana grandocula (Taylor, 1920)
 Hylarana grisea (Van Kampen, 1913)
 Hylarana guentheri (Boulenger, 1882)
 Hylarana hekouensis Fei, Ye & Jiang, 2008
 Hylarana igorota (Taylor, 1922)
 Hylarana jimiensis (Tyler, 1963)
 Hylarana kampeni (Boulenger, 1920)
 Hylarana kreffti (Boulenger, 1882)
 Hylarana labialis (Boulenger, 1887)
 Hylarana laterimaculata (Barbour & Noble, 1916)
 Hylarana latouchii (Boulenger, 1899)
 Hylarana lemairei (de Witte, 1921)
 Hylarana leptoglossa (Cope, 1868)
 Hylarana lepus (Andersson, 1903)
 Hylarana longipes (Perret, 1960)
 Hylarana luctuosa (Peters, 1871)
 Hylarana luzonensis (Boulenger, 1896)
 Hylarana macrodactyla Günther, 1858
 Hylarana macrops (Boulenger, 1897)
 Hylarana malabarica (Tschudi, 1838)
 Hylarana mangyanum (Brown & Guttman, 2002)
 Hylarana maosonensis Bourret, 1937
 Hylarana margariana Anderson, 1879
 Hylarana megalonesa (Inger, Stuart & Iskandar, 2009)
 Hylarana melanomenta (Taylor, 1920)
 Hylarana menglaensis Fei, Ye & Xie, 2008
 Hylarana milleti (Smith, 1921)
 Hylarana milneana (Loveridge, 1948)
 Hylarana mocquardi (Werner, 1901)
 Hylarana moellendorffi (Boettger, 1893)
 Hylarana moluccana (Boettger, 1895)
 Hylarana montivaga (Smith, 1921)
 Hylarana mortenseni (Boulenger, 1903)
 Hylarana nicobariensis (Stoliczka, 1870)
 Hylarana nigrovittata (Blyth, 1856)
 Hylarana novaeguineae (Van Kampen, 1909)
 Hylarana occidentalis (Perret, 1960)
 Hylarana papua (Lesson, 1826)
 Hylarana parkeriana (Mertens, 1938)
 Hylarana parvacola (Inger, Stuart & Iskandar, 2009)
 Hylarana persimilis (Van Kampen, 1923)
 Hylarana picturata (Boulenger, 1920)
 Hylarana raniceps (Peters, 1871)
 Hylarana rawa Matsui, Mumpuni & Hamidy, 2012
 Hylarana rufipes (Inger, Stuart & Iskandar, 2009)
 Hylarana scutigera (Andersson, 1916)
 Hylarana siberu (Dring, McCarthy & Whitten, 1990)
 Hylarana signata (Günther, 1872)
 Hylarana similis (Günther, 1873)
 Hylarana spinulosa (Smith, 1923)
 Hylarana supragrisea (Menzies, 1987)
 Hylarana taipehensis (Van Denburgh, 1909)
 Hylarana temporalis (Günther, 1864)
 Hylarana tipanan (Brown, McGuire & Diesmos, 2000)
 Hylarana tytleri Theobald, 1868
 Hylarana volkerjane (Günther, 2003)
 Hylarana waliesa (Kraus & Allison, 2007)

Джерела 
 Frost, Darrel R.; T. Grant, J. Faivovich, R.H. Bain, A. Haas, C.F.B. Haddad, R.O. De Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S.C. Donnellan, C.J. Raxworthy, J.A. Campbell, B.L. Blotto, P. Moler, R.C. Drewes, R.A. Nussbaum, J.D. Lynch, D.M. Green & W.C. Wheeler (2006). «The amphibian tree of life» (en inglés). Bulletin of the American Museum of Natural History (297): pp. 1-370.

Жаби
Земноводні Африки
Земноводні Азії
Земноводні Австралії